Шахтёр — стадион в Экибастузе, вмещающий 6 300 зрителей. Стадион является домашней ареной футбольного клуба «Экибастуз». А до 2007 года был домашней ареной футбольного клуба «Экибастузец».

Ранее назывался «Северный».

Основные характеристики стадиона 
 Три трибуны — Южный, Западный и Северный
 Вместимость — 6 300 зрителей
 Сиденья — пластиковые
 Размеры поля — 104 × 68 м
 Покрытие — естественный
 Электронное табло — 10 × 3 м
 Количество ТВ позиций — 1
 Комментаторские позиции — 1
 Количество касс — 2
 Есть 4 специальных мачты с 40 светильниками

Трибуны

Южный 
На южной трибуне расположены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сектора. 3 сектор является сектором для гостей.

Западный 
На западной трибуне расположены 8, 9, 10, 11, 12 сектора. Над 10 сектором расположено табло.

Северный 
На северной трибуне расположены 13, 14, 15, 16, 17 сектора.

Примечания 

Футбольные стадионы Казахстана
Спорт в Экибастузе